Ярмола — фамилия:

 Ярмола, Андрей Сергеевич (род. 1959) — член Совета директоров Уржумского спиртоводочного завода.
 Ярмола, Александр (род. 1966) — музыкант, вокалист группы «Гайдамаки».
 Ярмола, Виктор Маркович (1922—1978) — Герой Социалистического Труда.